Jabber est un protocole de messagerie instantanée inventé en 1998 par Jeremie Miller et fondé sur XML. 

Ultérieurement, une distinction s'est faite entre le protocole à proprement parler (XMPP) et le nom d'origine (Jabber) devenu une marque. On distingue ainsi :
 Jabber, appellation d'origine du réseau de messagerie instantanée construit sur le protocole  (XMPP), lui-même désigné autrefois sous l'appellation jabber. 
 Jabber, le nom commercial de l'entreprise Jabber Inc., fondée en 2000 et rachetée en 2008 par Cisco Systems.